MSY steht für:
 Louis Armstrong New Orleans International Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen
 Maximum Sustainable Yield (dt. „maximal nachhaltiger Ertrag“), bzgl. Fischfang siehe Fangquote
 Merseyside, Metropolitan County in England, Chapman-Code
 Motor Sailing Yacht, Namenszusatz bzw. Präfix in Schiffsnamen für Motorsegelyachten
 Massey University School of Aviation (ICAO-Code), neuseeländische Fluggesellschaft der Massey University
 Bahnhof Soyen (DS100-Code), Landkreis Rosenheim, Bayern

msy steht für:
 Aruamu (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen von Neuguinea

Abkürzung